Яновце — село в Словаччині, Бардіївському окрузі Пряшівського краю.
 Яновце (округ Попрад) — село в Словаччині, Попрадському окрузі Пряшівського краю.